Винсент Карри (, 30 июня 1988, Нептьюн, Нью-Джерси) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции ди-энда в клубе НФЛ «Филадельфия Иглз». Победитель Супербоула LII.

Биография

Любительская карьера 
Винсент Карри родился в тауншипе Нептьюн в Нью-Джерси. После окончания школы он поступил в Университет Маршалла. За студенческую команду Винни играл с 2008 по 2011 год. В 45 матчах он сделал 239 захватов и 26,5 сэков, а также форсировал 10 фамблов. По итогам сезона 2011 года Карри был признан Игроком года в защите в конференции США.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2012 года Карри был выбран клубом «Филадельфия Иглз» под общим 59 номером. После подписания контракта он выбрал себе номер 75 в память о жертвах авиакатастрофы, в которой погибли игроки футбольной команды университета Маршалла.

За «Филадельфию» Винни играл с 2012 по 2018 год, сделав за это время 22 сэка. В сезоне 2018 года он выиграл чемпионский титул, в Супербоуле LII «Иглз» обыграли «Нью-Ингленд Пэтриотс». На момент ухода из клуба сайт Pro Football Focus оценивал его как двенадцатого по эффективности пас-рашера в лиге. В марте 2018 года он подписал трёхлетний контракт с «Бакканирс».

В составе «Тампы» Карри провёл только один сезон, потеряв место в стартовом составе из-за травмы ноги. В двенадцати матчах за клуб он сделал 21 захват и 2,5 сэка. Двенадцатого февраля 2019 года «Бакканирс» отчислили его. В марте Винни подписал новый контракт с «Филадельфией». По итогам сезона 2019 года сайт Pro Football Focus назвал его лучшим игроком в составе команды, по показателю давления на квотербеков соперника он стал пятым игроком в лиге.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Филадельфия Иглз»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»